Тул — тюркский корень слова со значением «кожаная оболочка». Древнетюркское толум — тул, колчан.

Однокоренные слова:
 тулуп — одежда из овчины;
 тулгас — труп;
 тулпа — чучело (например, птицы для охоты);
 тол катын — вдова (букв. жена тула, где тул — манекен, который после смерти тюрка — хозяина дома устанавливали в доме сроком на год);
 тулма — блюдо из мясного фарша, завернутого в оболочку из виноградных листьев;
 тулпар — боевой конь (его чучело набивали соломой и ставили на могиле хозяина).

 Тул — род в составе башкир-гайнинцев.

Фамилия 
 Тул, Джон Кеннеди (1937—1969) — американский писатель.
 Тул, Оттис Элвуд (1947—1996) — американский серийный убийца, каннибал и поджигатель.

Топонимы 
 Тул — административно-территориальный округ в штате Монтана, США.

См. также 
 Тюркизмы в русском языке
 Тула (значения)
 Туле
 О’Тул